Потоцький — польське прізвище.

 Потоцький Альфред (1817—1889) — маршалок Галицького Сейму, намісник Королівства Галичини та Володимирії.
 Потоцький Анджей Казімєж  (1861—1908) — польський політичний діяч в Галичині.
 Потоцький Анджей (? — 1692) — польський магнат, полководець
 Потоцький Володимир Станіславович (1789—1812) — польський землевласник з магнатського роду Потоцьких, полковник кінної артилерії Герцогства Варшавського.
 Потоцький Іван Іванович (1898—1978) — український дермато-венеролог.
 Потоцький Йоахім (1700—1764) — польський шляхтич.
 Потоцький Йосип (1862—1922) — польський шляхтич, мандрівник, член Державної думи Російської імперії
 Потоцький Микола Василь — польський шляхтич (греко-католик), меценат, авантурист
 Потоцький Миколай (бл. 1593—1651) — польський магнат на прізвисько «Ведмежа лапа».
 Міхал Потоцький
 Міхал Потоцький (журналіст)
 Мечислав Потоцький
 Мечислав (Михаїл) Потоцький
 Потоцький Олександр Станіслав — польський аристократ, граф, камергер французького імператора Наполеон I Бонапарт.
 Потоцький Панталеон (1817—1846) — польський дворянин, організатор повстання.
 Потоцький Северин Антоній (1762—1829) — граф, молодший брат письменника і археолога Яна Потоцького.
Потоцький Станіслав Войцех Антоній (1837—1884) — польський магнат і громадський діяч.
 Потоцький Станіслав Ревера (1579—1667) — польський державний і військовий діяч, полководець.
 Потоцький Станіслав (1698—1760) — воєвода познанський, сина графа Юзефа Потоцького.
 Потоцький Стефан ( 1631) — староста генеральний («генерал»).
 Потоцький Стефан (1624/1625 — 1648) — польський воєначальник, шляхтич, староста ніжинський.
 Потоцький Стефан Александер ( 1726) — стражник великий коронний.
 Потоцький Фелікс Казимир (1630—1702) — польський військовий і державний діяч, великий гетьман коронний, воєвода краківський, київський, сєрадзький.
 Потоцький Юзеф (1673—1751) — військовий, політичний і державний діяч Речі Посполитої, представник польського шляхетського роду Потоцьких. Магнат, меценат.
 Потоцький Ян (1761—1815) — польський письменник, історик, етнограф, археолог, географ, соціолог, публіцист.

Див. також 
 Потоцькі
 Потоцька

Посилання 
 Potoccy (01) 
 Potoccy (02) 
 Potoccy (03) 
 Potoccy (04) 
 Potoccy (05) 
 Potoccy (06) 
 Potoccy (07) 
 Potoccy (08) 

Польські прізвища